A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a vívás női csapat párbajtőr versenyszámát augusztus 14-én rendezték. Az aranyérmet a román csapat nyerte.

Eredmények 
A versenyt egyenes kieséses rendszerben, 9 csapattal bonyolították le.

Ágrajz

Az 5–8. helyért

Források

Vívás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon